Życin – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim
 Życin – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie osipowickim

 Życin – dawna gmina w Polsce, w województwie poleskim
 Życin – dawna gmina na obszarze pod Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich, w okręgu mińskim